GKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Great Keppel Island (Queensland) (Australia)